Alexandre Desmarteaux (1880-1926) est un comédien de théâtre et de burlesque et chanteur ténor québécois.
Paul Desmarteaux (1905-1974) est un comédien et humoriste québécois.